Termenul Brown se poate referi la:

Nume de persoane

Alan Brown
Albert Arthur Brown 
Archie Scott Brown
Chris Brown
Clancy Brown
Dan Brown
David Brown Milne
Gordon Brown
Herbert C. Brown
James Brown
Joe E. Brown
Julie Caitlin Brown
Lester R. Brown
Monty Brown
Ronald Brown (politician)
Sheldon Brown
Walt Brown
Wes Brown

Vezi și 
 
 Braun (dezambiguizare)
 Comitatul Brown (dezambiguizare)